Made in Germany (englisch für: „Hergestellt in Deutschland“) bezeichnet:
 Made in Germany, eine Herkunftsbezeichnung für Industrieprodukte
 Made in Germany (Ausstellung), eine Kunstausstellung in Hannover
 Made in Germany, Untertitel der deutschen Fernseh-Quizshow Ihr Einsatz bitte

Filme:
 Made in Germany (1997), deutscher Dokumentarfilm von Thomas Hausner
 Made in Germany – Ein Leben für Zeiss, deutscher Spielfilm von Wolfgang Schleif aus dem Jahr 1957

Musikalben:
 Made in Germany (Afrob-Album), ein Album von Afrob
 Made in Germany (Amon-Düül-II-Album), ein Album der Band Amon Düül II
 Made in Germany (Nena-Album), ein Album von Nena
 Made in Germany – Live, ein Live-Album von Nena
 Made in Germany 1995–2011, ein Album der Band Rammstein

MadeInGermany ist:
 MadeInGermany, ein autonomes Fahrzeug